Die Antalya Open 2017 waren ein Tennisturnier, welches vom 25. Juni bis 1. Juli 2017 in Antalya stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2017 und wurde im Freien auf Rasen ausgetragen. In derselben Woche wurde in Eastbourne das AEGON International gespielt, das genau wie die Antalya Open zur Kategorie ATP World Tour 250 zählte.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel erhielten jeweils ein Freilos in die zweite Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 439.005 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 497.225 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 24. bis 25. Juni 2017 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. Daniel Altmaier und Lloyd Harris zogen zudem als Lucky Loser ins Hauptfeld ein, da Karen Chatschanow wegen einer Schulterverletzung nicht antreten konnte und Chung Hyeon eine Verletzung am Knöchel hatte.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 159 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 193 kB)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 161 kB)

ATP World Tour 2017
Tennisturnier in Antalya